Lidbom är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carina Lidbom (född 1957), svensk skådespelerska
 Carl Lidbom (1849–1920), svensk läkare
 Carl Lidbom (1926–2004), svensk jurist, politiker och diplomat
 Gunnar Lidbom (1892–1967), svensk jurist

Svenska efternamn